Gembalken ist ein deutscher Ortsname:
 Gembalken, Kreis Angerburg, Ostpreußen, seit 1945: Gębałka, Dorf im Powiat Węgorzewski, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen
 Gembalken, Kreis Lötzen, Ostpreußen, seit 1945: Gębałki, Dorf im Powiat Giżycki, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen